Михаи́л Миха́йлович Мо́рдкин (1880—1944) — русский солист балета, балетмейстер, балетный педагог.

Биография 

После окончания балетной школы Большого театра в 1899 году исполнял знаменитые классические роли в Большом театре в 1900—1910 годах. Гастролировал с Анной Павловой в Англии и США в 1910-х годах. Организовал свою компанию «All Star Imperial Russian Ballet» и гастролировал с ней в США в 1911 и 1912 годах. В 1912–1918 вновь работал в Большом, в 1917 году был назначен режиссёром театра.

После революции эмигрировал в Литву, затем в 1920—1922 годах руководил балетом в Тифлисском театре, а в 1924 году остался в Америке. Работал 20 лет в Нью-Йорке руководителем труппы и хореографом в собственной школе до 1944 года. В 1926 году создал «Mordkin Ballet» (). В его компании выступали известные танцоры и балерины Хильда Бутцова, Фелия Дубровская, Пётр Владимиров, Николай Зверев. После европейского тура в 1926 году компания распалась, в 1937 году открылась вновь при спонсорских деньгах балерины Люсии Чейз, а в 1939 году была преобразована в «Ballet Theatre» (), а в 1956 году переименована в «American Ballet Theatre» () уже без участия Мордкина. Несмотря на это, именно благодаря Мордкину произошло успешное развитие балета в США. Его постановка балета «Тщетная предосторожность» П. Гертеля сохранилась в репертуаре многих мировых трупп.

Среди постановок труппы «Мордкин баллет»: в 1937 году в Нью-Йорке — балет на сюиту Н. Н. Черепнина «Золотая рыбка», балетмейстер М. М. Мордкин.

Библиография 
  (обл.) (2-е изд. — 2006).
Мордкин Михаил Михайлович // Иванян Э. А. Энциклопедия российско-американских отношений. XVIII-XX века. — Москва: Международные отношения, 2001. — 696 с. — ISBN 5-7133-1045-0.

Примечания

См. также 
 Русский балет Дягилева

Ссылки 

 Сайт American Ballet Theatre

Выпускники Московского хореографического училища
Балетная труппа Анны Павловой